Alba Díaz ist der Name folgender Personen:

 Alba Díaz González, spanische Handballspielerin
 Miguel Ángel Alba Díaz (* 1951), mexikanischer Geistlicher